Francis Godolphin ist der Name folgender Personen:

 Francis Godolphin (1540–1608), englischer Politiker und Governor of Scilly 
 Francis Godolphin of Godolphin (1605–1667), englischer Aristokrat und Royalist
 Francis Godolphin, 2. Earl of Godolphin (1678–1766), britischer Politiker